Tom Becker può riferirsi a:

Persone 
Tom Becker (n. 1948) - bobbista statunitense
Tom Becker (n. 1975) - giocatore di baseball australiano
Tom Becker (1923–1991) - cestista statunitense

Altro
Tom Beker personaggio del manga Capitan Tsubasa

Pagine correlate 
Thomas Becker